Le championnat de Belgique de football 1988-1989 est la  du championnat de première division belge. Le championnat oppose 18 équipes en matches aller-retour.

Après deux places de vice-champion, le KV Mechelen décroche son quatrième titre national, 41 ans après le précédent. C'est encore aujourd'hui le dernier titre décroché par le club.

En bas de tableau, le KRC Genk, issu de la fusion entre Winterslag et Waterschei durant l'entre-saisons, termine dernier, loin de tous les autres, et est relégué en Division 2. Il est accompagné du RWDM, à qui il manque un point pour se maintenir en première division.

Clubs participants 
Dix-huit clubs prennent part à ce championnat, soit autant que lors de l'édition précédente. Ceux dont le matricule est indiqué en gras existent toujours aujourd'hui.

Localisation des clubs

Déroulement de la saison

Résultats et classements

Résultats des rencontres 
Avec dix-huit clubs engagés,  sont au programme de la saison.

Évolution du classement journée par journée

Leader du classement journée par journée

Classement final

Meilleur buteur 
 Eddie Krnčević (R. SC Anderlechtois) avec 23 goals. Il est le  étranger différent, le premier australien, à remporter cette récompense.

Classement des buteurs 
Le tableau ci-dessous reprend les 25 meilleurs buteurs du championnat, soit les joueurs ayant inscrit dix buts ou plus durant la saison.

Parcours européens des clubs belges

Récapitulatif de la saison 
 Champion : KV Mechelen ()
 Dixième équipe à remporter quatre titres de champion de Belgique
  pour la province d'Anvers.

Admission et relégation 
Le KRC Genk et le RWDM terminent aux deux dernières places et sont relégués en Division 2. Ils sont remplacés par le K. FC Germinal Ekeren, champion de deuxième division, et La Gantoise, vainqueur du tour final.

Changement d'appellation 
En fin de saison, le Royal Football Club Liégeois change de nom et devient le Royal Football Club de Liège.

Bilan de la saison

Annexes

Notes

Références

Bibliographie 
 Dictionnaire des clubs affiliés à l'URBSFA depuis 1895 et  ASBL Foot 100

Sources et liens externes 
  Belgium - Final Tables 1895-2008, sur RSSSF

Championnat de Belgique de football
D1
D1